Rude peut faire référence à :

Chanson 
 Rude, chanson du groupe de reggae fusion canadien Magic! sortie en 2013.

Cinéma 
 Rude, film canadien de  sorti en 1995.

Personnalités 
 Dick Rude (1964-), acteur et réalisateur américain ;
 Fernand Rude (1910-1990), historien (histoire locale lyonnaise) ;
 François Rude (1784-1855), sculpteur français ;
 Olaf Rude (1886-1957), peintre danois ;
 Jean-Claude Rude (1954-1980), coureur cycliste français ;
 Sophie Rude (1797-1867), peintre, épouse du sculpteur François Rude.

Autres 
 Rude, localité de Croatie située dans la municipalité de Samobor, Comitat de Zagreb.
 Rude boys, jeunes voyous des ghettos jamaïcains.

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre